Poseidontempel sind dem griechischen Gott Poseidon gewidmete Tempel.

Bekannte Poseidontempel sind bzw. waren:
 Poseidontempel in Athen
 Poseidontempel am Kap Sounion
 Poseidontempel in Isthmia
 Poseidontempel in Hermione
 Poseidontempel in Kalavria
 Poseidontempel in Tarent

Lange Zeit galt ein Tempel in Paestum als Poseidontempel, wurde aber inzwischen als Hera-Tempel identifiziert.

Weblinks 

Liste (Tempel nach Name)